Миклауш Бедрих-Радлубин, немецкий вариант — Николаус Бедрих, псевдоним — Песковский (, , 29 сентября 1859 года, деревня Смердзаца, Лужица, Германия — 3 июля 1930 года, Ворклецы, Лужица, Германия) — католический священник, верхнелужицкий писатель и поэт-сатирик.

Биография 
Родился 29 сентября 1859 года в серблужицкой деревне Смердзаца в крестьянской семье. Окончил среднюю школу в Будишине. С 1873 года по 1883 год изучал теологию в Лужицкой семинарии в Праге. С 1873 года по 1879 год также обучался в пражской малостранской гимназии. После возвращения в Лужицу был назначен викарием в деревне Ральбицы. В 1882 году вступил в серболужицкую культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». В 1890 году был назначен настоятелем в приходе святой Екатерины в Ральбицах. В 1908 году в возрасте 49 лет из-за болезни подал в отставку. Проходил лечение в течение нескольких лет в санатории «Weißensee» около Берлина. С 1920 года стал проживать в деревне Ворклецы, где скончался 3 июля 1930 года.

Публиковал свои стихотворения и юморески под псевдонимом Песковский в литературном журнале «Kwěty», который выпускала студенческая организация «Сербовка», периодических изданиях «Serbske Nowiny» и «Katolski Posoł». Всего написал около 150 юморесок.

Младший брат лужицкого поэта Михала Бедриха.

Избранные сочинения 
 Róžowa zahroda. Stawizny ze žiwjenja swjatych dźěći. Budyšin 1889.
 Stara jabłučina a druhe powědančka. Budyšin 1914.
 Plista. Ducy z kowarnje. Budyšin 1914.
 Legendy a druhe powědančka. Budyšin 1914.
 Betlehemske dźěćatko a druhe legendy. Budyšin 1916.
 Knjeza fararjowa plista. Rozkałany slub. Budyšin 1918.
 Radlubin powěda. Budyšin 1959.
 Zjebani kwasarjo. Budyšin 1970.

Память 
 Именем Миклауша Бедриха-Радлубина названа улица в его родном селе.

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 122, 129, 147, ISBN 5-7576-0063-2
 Franc Šěn: Bjedrich-Radlubin, Mikławš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 54sl.

Ссылки 
 Bjedrich-Radlubin Mikławš — Encyklopedia PWN
 Библиография
 Katolski Posoł

Лужицкие поэты
Верхнелужицкие писатели
Члены Матицы сербо-лужицкой
Католические священники Германии
Выпускники Лужицкой семинарии